Пономаренко Володимир Степанович (*1948) — український економіст, ректор Харківського національного економічного університету
 Пономаренко Володимир Степанович (*1949) — український дипломат, колишній Посол України в Ісламській Республіці Пакистан
 Пономаренко Володимир Степанович — український волейбольний тренер, Заслужений тренер України.